Kirkland kan syfta på:

 Kirkland (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Kanada 

 Kirkland, Québec,

Storbritannien 

 Kirkland, Lancashire, England, Lancashire, 
 Kirkland, Allerdale – en ort i Allerdale, Cumbria, England
 Kirkland, Copeland – en ort i Copeland, Cumbria, England
 Kirkland, Dumfries and Galloway – en ort i Glencairn, Dumfries and Galloway, Skottland
 Kirkland, Eden – en ort i Culgaith, Eden, Cumbria, England
 Kirkland, Fife – en ort i Fife, Skottland
 Kirkland, South Lakeland – en ort i Kendal, South Lakeland, Cumbria, England

USA 

 Kirkland, North Carolina, ort, New Hanover County, 
 Kirkland, Illinois, ort, DeKalb County, 
 Kirkland, Washington King County,